С 15 по 19 сентября 2008 в Руанде прошли вторые со времён геноцида выборы в Палату депутатов. Фаворитом считался правящий Руандийский патриотический фронт, членом которого является президент Поль Кагаме. РПФ создал политический блок, в который вошли также шесть малых партий (исламские и христианские демократы, социалисты и т. д.). Он отметился яркой избирательной кампанией, включавшей многолюдное шествие. Сам Кагаме принимал участие в голосовании, заявив при этом о единстве народа и партии.

Выборы проходили в четыре этапа: в понедельник были избраны 53 депутата пропорциональным способом, во вторник — 24 женщины провинциальными советами, в среду — 2 юноши от молодёжного совета, в четверг — 1 инвалид от соответствующих ассоциаций. Следили за добросовестностью 50 наблюдателей Совета Европы. Бенита Ферреро-Вальднер, известный европейский дипломат, обратилась с посланием, в котором назвала успешный и достоверный исход выборов залогом демократического развития страны. Тем не менее, эмигрантские организации обвинили руандийскую избирательную систему в непрозрачности.

Уже по итогам первого этапа стало ясно, что РПФ сохранил преимущество в парламенте, также прошли несколько депутатов от социал-демократов и либералов.

Ссылки 
Анонс: Руанда участвует во вторых парламентских выборах после геноцида

Руанда
Выборы в Руанде
Сентябрь 2008 года
2008 год в Руанде